Peau de banane, l'écorce de ce fruit ;
 Peau de banane, film franco-italien réalisé par Marcel Ophüls, sorti en 1963 ;
 Peau de banane, série télévisée québécoise, diffusée de 1982 à 1987.

Homonymie de titre